Athénodore or Athénodoros est un nom d'origine grecque qui peut désigner :
 Athénodore de Soles, philosophe stoïcien, disciple de Zénon de Cition () ;
 Athénodore le Cananite, philosophe stoïcien du  ;
 Athénodore Cordylion, philosophe stoïcien de la même époque, gardien de la bibliothèque de Pergame ;
 Athénodore, sculpteur du , élève d'Agésandros célèbre pour le groupe du Laocoon ;
 Athénodore de Byzance, évêque de Byzance de 144 à 148.